Prinz-Georg-Palais ist der Name des: 
 Prinz-Georg-Palais (München) am Karolinenplatz 5 in München.
 Prinz-Georg-Palais (Darmstadt) in Darmstadt
 Palais der Sekundogenitur in Dresden (zerstört)